Алекса́ндр Никола́евич Соколо́в:
 Соколов, Александр Николаевич (1817—1903) — священник, преподаватель, благочинный.
 Соколов, Александр Николаевич (1873—1951) — русский и советский архитектор.
 Соколов, Александр Николаевич (1893—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Соколов, Александр Николаевич (1895—1970) — русский советский литературовед, профессор МГУ.
 Соколов, Александр Николаевич (1913—1944) — советский сержант, Герой Советского Союза.
 Соколов, Александр Николаевич (род. 1950) — мэр Хабаровска.